Oberhessische Zeitung ist der Name von zwei verschiedenen Zeitungen:

 Eine ehemalige Zeitung aus Marburg: Oberhessische Zeitung (Marburg)
 Eine Kopfzeitung der Zeitungsgruppe Zentralhessen aus Alsfeld: Oberhessische Zeitung (Alsfeld)